A Letter from Home – film del 1914 prodotto dalla Essanay
 A Letter from Home – film del 1941 diretto da Carol Reed
 A Letter from Home – film del 2010 diretto da Mark Kirkland